Název Urbanice nesou dvě obce: 

 Urbanice (okres Hradec Králové), asi 7 km jihozápadně od Hradce Králové v okrese Hradec Králové
 Urbanice (okres Pardubice), asi 7 km jižně od Přelouče v okrese Pardubice

Externí odkazy